Гюрюн может означать:

 Гюрюн — город в Турции.
 Гюрюн, Камуран (1924—2004) — турецкий политик.